Elitserien i ishockey 1930/1931 var den högsta ligan inom svensk ishockey säsongen 1930/1931. P.g.a. en kort vinter spelades serien som en enkelserie, d.v.s. lagen möttes gång vardera. Södertälje SK som vid det här laget hade nio lag och ett sjuttiotal spelare i träning vann Elitserien relativt enkelt. då Elitserien utökades med ett lag till nästa säsong skedde ingen nerflyttning. Ute i landet sanktionerades den första serien – Sörmlandsserien – utanför det ursprungliga seriesystemet.



Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Klass I i ishockey 1930/1931
 Svenska mästerskapet i ishockey 1931
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1931

Källor

1930 i Sverige
1931 i Sverige
Ishockeysäsongen 1930/1931
1930/1931